Emmanuel Tondjo Wembi est un joueur de basket-ball né le . Il mesure 2,05 m. Il joue au poste d'ailier fort.

Biographie 
Après avoir joué deux saisons en NCAA dans l', il entame sa carrière professionnelle en 2019 en Croatie avec le club de KK Alkar. Cette saison est arrêtée prématurément en raison de la pandémie de Covid-19. Il joue les deux saisons suivantes en Estonie dans le club de Tartu Ülikool. En juillet 2022, il signe avec le club de Saint-Quentin Basket-ball malheureusement, c'est un début de saison compliqué pour lui qui décide en accord avec le club de Saint-Quentin Basket-ball de rompre le contrat qui les lie, il part ensuite en Lettonie dans le club de Ventspils

Clubs 
 2018-2019 : Bears de Lenoir–Rhyne, NCAA
 2019-2020 :  KK Alkar 
 2020-2022 :  Tartu Ülikool
 2022-2023 :  Saint-Quentin

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

Joueur américain de basket-ball
Naissance en octobre 1997
Joueur de Tartu Rock
Joueur du Saint-Quentin Basket-Ball